Müntz (Titz) een Ortsteil van de Duitse gemeente Titz
 Rob Muntz, Nederlands televisiepresentator
 Rolf Muntz, Nederlands golfer
 Muntz (automerk)
 Chaim Müntz (1884–1956), pools wiskundige